Кристиан Гонсалес: Гонсалес, Кристиан (род. 1976) — уругвайский и индонезийский футболист.
 Гонсалес, Кристиан (род. 1996) — уругвайский футболист.